Tsjadische Burgeroorlog (1965-1979)
 Tsjadische Burgeroorlog (2005-2010)